Massachusetts este de obicei asociat cu
 Massachusetts, unul din cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii, sau cu 
 Provincia Massachusetts Bay (conform originalului,  Province of Massachusetts Bay), una din cele treisprezece colonii originare, fondatoare ale Statelor Unite ale Americii, devenită mai târziu statele Massachusetts și Maine de astăzi. 
 Massachusett (trib) sau Massachusetts este numele sub care tribul Wampanoag (Wôpanâak în  limba Wampanoag) este deseori cunoscut. 
 Massachusett (limbă), limba tribului sus-numit, Wôpanâak. 

Massachusetts se mai poate referi la: 

 Golful Massachusetts, 
 Massachusetts (cântec, Bee Gees), un cântec de mare succes din 1967 al grupului muzical australian Bee Gees. 
 Massachusetts (cântec, Arlo Guthrie), cântecul oficial folk ale statului Massachusetts. 
 USS Massachusetts, nume folosit pentru desemnarea mai multor nave ale Marinei SUA.